Maeva, actriu pornogràfica francesa.
 (3916) Maeva, asteroide del cinturó exterior d'asteroides.
 Maeva Coutant, esportista francesa de Taekwondo.
 Maeva Mellier, esportista francesa de Taekwondo.
 Maeva, comuna associada de la Col·lectivitat d'ultramar de Polinèsia Francesa, que forma part de la comuna de Huahine.